Menomini bezeichnet: 

Menominee (Sprache), siehe Algonkin-Sprachen#Menomini
Menominee (Volk)